Il singolare del Mercedes Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michail Južnyj era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Guillermo Coria.

Coria ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–1 Tommy Robredo.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Mercedes Cup 2003
ATP Tour 2003